A Torcida Organizada Camisa 12 é primeira torcida organizada do Sport Club Internacional, clube de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Fundada em 1969 (ano de inauguração do estádio Gigante da Beira-Rio) por Hernani Becker, Jorge Birolho, Vicente Lomando Rao e Victor Tavares do Santos, a Camisa 12 é a torcida organizada mais antiga do sul do país e uma das mais tradicionais do Brasil. Atualmente conta com cerca de 3.000 componentes.

A Maior rivalidade histórica da Camisa 12 é com a Torcida Jovem do Grêmio, porém nos anos 90, sua principal concorrente foi a Super Raça Gremista.

História 
Posicionada, desde a sua criação, na parte superior do Estádio Beira-Rio, a partir de 1994 a Camisa 12 passou a ocupar a parte inferior do estádio, atrás do gol do antigo placar. No ano de 2015, depois da reforma do estádio Gigante da Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014, mudou-se de local e hoje situa-se na arquibancada inferior, com entrada pelo portão 3. Após um recadastramento exigido pelo Ministério Público, Polícia Militar e Sport Club Internacional, conta hoje com aproximadamente 1.500 associados, e outros milhares desligados formalmente e simpatizantes, sendo atualmente a maior organizada do estado. Seu lema é Ontem, Hoje e Sempre, e é conhecida no meio das torcidas como "A maior do sul". Atualmente possui inúmeros comandos espalhados pelo Brasil inteiro: Zona Norte, Santa Catarina, Erechim, São Borja, Metal, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Canoas, Feminino, Lajeado, Goiânia, São Paulo, Distrito Federal, Ypu, Vale do Paranhana, Caxa Baxa, Viamão, Zona Sul, Recife, Salvador, Extremo Sul, Zona Leste e Minas Gerais.

Na década de 90, quando a Federação Gaúcha de Futebol premiava a melhor torcida do Campeonato Gaúcho, foi a entidade que mais levantou a taça. Foi pioneira no sul do país por confeccionar o primeiro bandeirão, medindo aproximadamente 3.800m². Também foi precursora em fazer festas utilizando mosaicos.

Ao longo de sua história passou por inúmeras adversidades, como as enfrentadas quando teve o seu ônibus queimado devido a uma pane elétrica em uma caravana para Caxias do Sul, perdendo grande parte de sua bateria e algumas faixas; quando sofreu um assalto ao seu ônibus em uma caravana voltando do Estado de São Paulo; quando por pressão da mídia e órgãos públicos, quase fechou as portas devido a inúmeros episódios de violência e mortes ligadas aos confrontos com a torcida rival; dentre outros percalços.

Com eleições democráticas a cada 2 anos, novamente inovou, sendo a primeira torcida organizada a ter como presidente uma mulher, eleita por maioria significativa no ano de 2012, reeleita em 2014 e novamente mantida no cargo no ano de 2016.

Tem uma relação direta de longa data com o carnaval de Porto Alegre através da Escola Imperadores do Samba, maior vencedora do carnaval do estado e reconhecidamente intitulada a Escola do Povo. Por alguns anos teve inclusive uma ala própria na Escola.

Sua cor principal é o branco e a secundária é o vermelho. Seu mascote, adotado no início dos anos 2000, o macaco, foi uma resposta da torcida Colorada (termo que é usado para chamar os torcedores do clube) ao pré conceito que a torcida rival tinha dos aficionados do Sport Club Internacional por serem considerados uma torcida do povo. Após inúmeros atritos e casos de racismo, a Camisa 12, como forma de proteger a torcida Colorada, resolveu usar o macaco para demonstrar que a torcida Colorada estava acima de qualquer pré conceito existente.

Possui hoje uma sede localizada no Gigantinho, dentro do complexo do Gigante da Beira-Rio.

Mesmo sendo considerada uma entidade apolítica, conforme o seu Estatuto Social, dentre os seus deveres está a fiscalização do Sport Club Internacional, e nesse sentido, alguns de seus integrantes foram recentemente empossados como Conselheiros do clube para atuar no Conselho Deliberativo.

Torcidas aliadas 
 Torcida Jovem do Flamengo
 Torcida Jovem do Sport
 Torcida Tricolor Independente
 Torcida Máfia Azul

Amizades 
 Torcida Dragões Atleticanos
Torcida Uniformizada Os Imbatíveis
Torcida Guerrilha Jovem
Torcida Organizada Remoçada
Torcida Uniformizada do Fortaleza

Ligações externas 
Site oficial
Twitter oficial
Facebook oficial
Instagram oficial
Loja virtual

Camisa 12
Camisa 12